Килгор () — многозначное понятие.

Фамилия 
 Ахерн, Джерри (известен в том числе под псевдонимом Аксель Килгор; 1946—2012) — американский писатель-фантаст.
  (также известен как Барни Килгор; 1908—1967) — американский журналист, ответственный редактор The Wall Street Journal (1941—1965), президент и генеральный директор Dow Jones & Company (1945—1966), лауреат журналистских премий колледжа Колби и Колумбийского университета (1961).
 Килгор, Де Витт Дуглас — американский филолог, профессор англистики и американистики Индианского университета, лауреат Пионерской премии Ассоциации исследователей научной фантастики за лучшее критическое эссе (2001)
  (род. 1947) — американский и южноафриканский социолог, последний осуждённый член американской террористической организации Симбионистская армия освобождения.
  (род. 1961) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Виргиния (2002—2005).
  (1918—1999) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Техас (1955—1965).
  (род. 1943) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
 Килгор, Джон — американский звукоинженер, лауреат премии «Грэмми» за альбом Лоры Карпмен Ask Your Mama (2016)
  (1804—1879) — американский политик и предприниматель, председатель Палаты представителей штата Индиана (1855), член Палаты представителей США от Индианы (1857—1861).
  (1793—1851) — американский политик и предприниматель, член Палаты представителей США от штата Огайо (1834—1838).
  (род. 1987) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс».
  (1835—1897) — американский политик, председатель Сената штата Техас (1885—1886), член Палаты представителей США от Техаса (1887—1895).
  (род. 1990) — игрок в канадский футбол в составе клубов Канадской футбольной лиги.
  (род. 1968) — канадский и американский предприниматель, основатель ряда косметических компаний.
  (Уайетт Мерл Килгор; 1934—2005) — американский кантри-музыкант.
  — гондурасский политик, мэр Сан-Педро-Сулы (2002—2006).
  (род. 1949) — американская джазовая певица.
  (1893—1956) — американский политик, сенатор США от Западной Виргинии (1941—1956), инициатор создания Национального научного фонда.
  (род. 1999) — американская актриса и певица, лауреат премии «Theatre World» (2019), номинант на премии «Грэмми» за лучший альбом для театра и «Тони» за лучшую женскую роль в мюзикле (2019).
  (Альфред Килгор; 1927—1983) — американский автор комиксов и кинематографист, лауреат Специальной премии Национального общества авторов комиксов (1983).
  (1923—2001) — американская школьная учительница и политик, первая женщина-мэр Хэмптона (штат Виргиния; 1963—1971, 1974—1978).

Вымышленные персонажи 
 Килгор Траут — персонаж произведений Курта Воннегута.

Топоним 
  — город в округах Грегг и Раск штата Техас (США).
  — село в округе Черри штата Небраска (США).

Другое 
  (Килгорский колледж) — колледж в городе Килгор (штат Техас, США).

См. также 
  (1919—2016) — американский дипломат, посол США в Катаре (1977—1980).